Вилларе́ () — французская фамилия:

 Вилларе, Гийом де (ок. 1235 1305) — 24-й великий магистр ордена иоаннитов.
 Вилларе, Фульк де (ум. 1327) — 25-й великий магистр ордена иоаннитов (госпитальеров), племянник предыдущего.
 Вилларе, Клод (1716—1766) — французский литератор, актёр и историк.

Составные фамилии

См. также 
 Жуайёз